

Населені пункти та їхні частини
 Суліславиці — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Суліславиці — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Суліславиці — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Суліславиці — село в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Суліславиці — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Суліславиці — частина міста Каліш в Великопольському воєводстві

Примітки